Aldo Reggiani (1946-2013), acteur italien ;
 Christelle Reggiani (1969), critique littéraire française ;
 Loris Reggiani (1959), pilote de moto italien ;
 Patrizia Reggiani (1948-), ex-épouse de Maurizio Gucci ;
 Pierre Reggiani, acteur, chanteur et metteur en scène français d’origine italienne ;
 Serge Reggiani (1922-2004), chanteur, comédien ;
 Stéphan Reggiani (1945-1980), chanteur, fils de Serge Reggiani et de Janine Darcey ;
 Nicolas Reggiani, compositeur, interprète, fils de Stéphan Reggiani ;
 Carine Reggiani (1951-2017), chanteuse, fille de Serge Reggiani et de Janine Darcey ;
 Simon Reggiani (1961), acteur, réalisateur, scénariste, fils de Serge Reggiani et d'Annie Noël.